

Arts 
 Northern: genre littéraire, cinématographie et photographique dont l'action se déroule habituellement au Québec, au Canada ou en Alaska.

Transport 
 Northern : vieux modèle de voiture américaine
 Northern Line: ligne du métro de Londres, représentée en noir sur le plan de ce métro
 Northern : type de locomotive à vapeur dont les essieux ont une configuration particulière